Garz steht für:
 Garz/Rügen, Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Garz (Havelberg), Ortschaft und Ortsteil der Hansestadt Havelberg im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Garz (Plattenburg), Gemeindeteil der Gemeinde Plattenburg im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Garz (Temnitztal), Ortsteil der Gemeinde Temnitztal im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Garz (Usedom), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Garz (Wüstung), Wüstung bei Wusterhausen/Dosse, Brandenburg
 Groß Garz, Gemeinde im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Personen:
 Carl Garz (1890–1955), deutscher Politiker
 Detlef Garz (* 1949), deutscher Sozial- und Erziehungswissenschaftler
 Joachim Garz (1930–2016), deutscher Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Gartz
 Gaarz
 Gars